L'expression Attentats d'Alger peut correspondre à :

 la révolte d'Abd El-Kader de 1847, telle que commentée dans la presse écrite occidentale du  ;
 Événements d'Algérie, fin des années 1950 ;
 Bataille d'Alger, 1962 ;
 Attentats d'Alger du 11 avril 2007.